Unter der Bezeichnung Averdunkshof sind folgende Bauwerke bzw. Güter bekannt:
 Averdunkshof (Neukirchen-Vluyn), eine denkmalgeschützte Bauernhofanlage aus dem 13. Jahrhundert und Stammsitz der Familie Averdunk
 Gut Fild, eine um 1840 von Franz Ludwig Zahn angelegte Hofanlage in Moers